Puddicombe ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Puddicombe (1870–1953), kanadischer Komponist und Pianist
 Robert Puddicombe (* ?), kanadischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Puddicombe Falls